Rossas peut désigner :
 au Portugal :
 , paroisse civile de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Rossas, paroisse civile de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Santa Comba de Rossas, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord.